Herde steht für:
 Herde, Ansammlung von großen Säugetieren
 eine biblisch-metaphorische Bezeichnung für das jüdische Volk und die christliche Gemeinde, siehe Juden, Christentum
 Harde (veraltet: Herde), Verwaltungsbezirk in Skandinavien

Personen:
 Peter Herde (* 1933), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Christliche Gemeinschaft Hirt und Herde
 Heerde
 Herd (Begriffsklärung)
 Tanzschule Herde